Amerikai Egyesült Államok
 Mitchell (Alabama)
 Mitchell (Arkansas)
 Mitchell (Colorado)
 Mitchell (Dél-Dakota)
 Mitchell (Georgia)
 Mitchell (Idaho)
 Mitchell (Illinois)
 Mitchell (Indiana)
 Mitchell (Iowa)
 Mitchell (Kansas)
 Mitchell (Louisiana)
 Mitchell (Minnesota)
 Mitchell (Mississippi)
 Mitchell (Missouri)
 Mitchell (Nebraska)
 Mitchell (Nyugat-Virginia)
 Mitchell (Oregon)
 Mitchell (Tennessee)
 Mitchell (Washington)

Ausztrália
 Mitchell (Ausztráliai fővárosi terület)
 Mitchell (Queensland)
Kanada
Mitchell (Ontario)
 Nagy-Britannia
Mitchell (Cornwall)

film
 Mitchell (film) (1975)